Les Genucii Clepsinae sont des plébiens romains membres d'une branche de la gens des Genucii.

 Caius Genucius Clepsina, consul en 276 et 270 av. J.-C. ;
 Lucius Genucius Clepsina, frère du précédent, consul en 271 av. J.-C.